

Toponyme 
Champagnat est le nom de plusieurs communes françaises:
 Champagnat, dans le département de la Creuse
 Champagnat, dans le département de Saône-et-Loire
 Champagnat-le-Jeune, dans le département du Puy-de-Dôme

Patronyme 
 Marcellin Champagnat (1789-1840) était un homme d'Église français.
 Alfred Champagnat, ingénieur français ayant obtenu le prix scientifique de l'Unesco le .

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme